Betsarn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Betsarn (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (88,8 ha)
Betsarn (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (1,2 km²)
Mellan-Betsarn, sjö i Åsele kommun,  (70,3 ha)
Rudik-Betsarn, sjö i Åsele kommun,  (72,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn